Jan Eysymont (1577-1610) – polski poeta i tłumacz
 Jan Eysymontt (1891-1957) – podpułkownik Wojska Polskiego